Szwajcaria:
 Ginevra – włoska nazwa kantonu Genewa
 Ginevra – włoska nazwa miasta Genewa

Osoby:
 Ginevra de Benci – szwajcarska modelka
 Ginevra Sforza – córka Alessandra Sforzy

Inne:
 (613) Ginevra – planetoida
 Ginevra, or, The Old Oak Chest, a Christmas Story – amerykańska opowieść

Zobacz też:
 Town Life Ginevra